Il singolare del torneo di tennis Bressanone Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Renzo Furlan che ha battuto in finale Alessio Di Mauro 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Albert Montañés (semifinali)
 Irakli Labadze (primo turno)
 Filippo Volandri (primo turno)
 Attila Sávolt (secondo turno)

 Oscar Serrano-Gamez (primo turno)
 Giorgio Galimberti (quarti di finale)
 Gorka Fraile (primo turno)
 Renzo Furlan (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bressanone Challenger 2001